Varian steht für:

 Varian Medical Systems, ein US-amerikanischer Medizintechnikhersteller
 Varian, Inc., einen Hersteller von wissenschaftlichen Geräten
 Varian Semiconductor, einen Hersteller von Halbleitertechnik
 Varian Associates, die ursprüngliche Firma, die 1999 in die obigen drei aufgespalten wurde
 Varian Data Machines, eine Abteilung von Varian Associates, die Minicomputer herstellte

Varian ist der Familienname folgender Personen:

 Hal Varian (* 1947), US-amerikanischer Ökonom und Chefökonom bei Google
 Isaac L. Varian (1793–1864), US-amerikanischer Politiker
 Russell Harrison Varian (1898–1959), US-amerikanischer Erfinder
 Sigurd Fergus Varian (1901–1961), US-amerikanischer Elektronikunternehmer

Siehe auch:
 Variant